Zíbia (; Tsivyah, "gazela") era a esposa do rei Acazias de Judá e mãe do herdeiro do trono, Jeoás de Judá. Ela é mencionada apenas em 2 Reis 12:1 e 2 Crônicas 24:1, ambas referências à ascensão de seu filho. As referências bíblicas não fornecem informações sobre ela além de sua associação com Berseba e Jeoás.

O fato dela ser natural de Berseba pode indicar uma estratégia sulista do rei de Judá, tentando consolidar o controle da área.

Zíbia provavelmente foi morta, junto com todos os outros membros da família real, quando Atália, a mãe de Acazias, usurpou o poder. O único sobrevivente do massacre foi seu filho, Jeoás, que foi escondido por sua tia Jeoseba. Sete anos depois, uma conspiração contra Atália o proclamou rei.

Genealogia 

Mulheres no Antigo Testamento